Redden ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Redden (* 1960), US-amerikanischer Footballspieler
 Billy Redden (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 James A. Redden (1929–2020), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Monroe Minor Redden (1901–1987), US-amerikanischer Politiker
 Wade Redden (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Willie Redden (* 1960), US-amerikanisch-französischer Basketballspieler

Redden bezeichnet außerdem:

 Redden (Oklahoma), eine Kleinstadt in den Vereinigten Staaten
 Redden, Gutsort im Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, seit 1950: Pogranitschnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Redden. Vorwerk im Kreis Wehlau, Ostpreußen, seit 1950: Retschnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland